РУОР, УОР:
 РУОР — Республиканское училище олимпийского резерва (УОР).
 РГУОР — республиканское государственное училище олимпийского резерва
 Футбольные клубы
 РУОР — Минск, Белоруссия
 РУОР-«Гвардия» — Бишкек, Киргизия
 «Ислочь-РГУОР» (женск.; до 2019 — РГУОР) — Минск, Белоруссия
 «УОР-Звезда» (женск.; с 2021 — «Химки-УОР») — Звенигород, Россия
 «УОР» (женск.) — Серебряные Пруды (2010; в 2009 — Узуново), Россия
 УОР-СШОР — Йошкар-Ола, Россия
 «Политотдел-РУОР» (название в 1992) — Дустлик (Ташкентская область), Узбекистан.

 Баскетбольные клубы
 РУОР — Минск, Белоруссия
 РТИ-РУОР — Минск, Белоруссия

 «Виталюр-РГУОР» — Минская область, Белоруссия

См. также